San Folco confessore – pellegrino inglese in Terrasanta, fermatosi e deceduto a Santopadre, celebrato il 22 maggio
San Folco di Fontenelle – abate benedettino di Fontanelle, celebrato il 10 ottobre
San Folco di Tolosa – monaco cistercense e Vescovo di Tolosa, celebrato il 25 dicembre
San Folco Scotti – vescovo di Piacenza e poi di Pavia, celebrato il 26 ottobre

Bibliografia 
Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000, ISBN 88-315-1585-3
Santi, beati e testimoni